Die Endrunde um den DFB-Pokal 2007/08 fand zwischen August 2007 und April 2008 statt. Er wurde zum 65. Mal ausgespielt. Das Endspiel fand am 19. April 2008 statt; dort trafen Borussia Dortmund und der FC Bayern München aufeinander. Austragungsort war traditionell das Olympiastadion in Berlin. Letztmals waren die zweiten Mannschaften von Profivereinen teilnahmeberechtigt.

Bayern München baute mit dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung und dem damit verbundenen 14. Sieg bei der 16. Finalteilnahme den Vorsprung als beste Pokalmannschaft weiter aus. Torwart Oliver Kahn übernahm mit dem sechsten Titel zudem die alleinige Führung als erfolgreichster Spieler im Pokal. Allerdings gab es auch für den unterlegenen BVB Grund zur Freude: Durch die Meisterschaft der Bayern in derselben Spielzeit genügte die Endspielteilnahme zur Qualifikation für den UEFA-Pokal. Dort kam aber bereits in der ersten Runde gegen Udinese Calcio nach Elfmeterschießen das Aus.

Überraschend stark spielte der Zweitligist FC Carl Zeiss Jena, der in der zweiten Runde den Titelverteidiger 1. FC Nürnberg, dann Arminia Bielefeld und schließlich den amtierenden Meister VfB Stuttgart besiegte, am Saisonende aber in die 3. Liga abstieg. Erst im Halbfinale war für Jena in Dortmund Endstation. Dieses Spiel fand vor 80.708 Zuschauern statt und ist daher bis dato das bestbesuchte Pokalspiel in Deutschland. Das Finale fand wegen der bevorstehenden Europameisterschaft früher als üblich statt, zu einem Zeitpunkt, als die Bundesligasaison noch andauerte.

Teilnehmende Mannschaften 
Für die erste Runde waren folgende 64 Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils obige Mannschaft besaß Heimrecht.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Hauptrunde 
Die Auslosung der 1. Hauptrunde wurde nach folgendem Modus durchgeführt: Die 24 über den Landespokal Qualifizierten, die vier Absteiger aus der 2. Bundesliga (Essen, Unterhaching, Burghausen und Braunschweig) sowie die vier Aufsteiger in die 2. Bundesliga (St. Pauli, Osnabrück, Wehen und Hoffenheim) genießen Heimrecht; sie werden jeweils gegen eine der 18 Mannschaften der Bundesliga bzw. eine der 14 Mannschaften der 2. Bundesliga, die 2006/07 den Klassenerhalt geschafft haben, gelost. Die Auslosung fand am 30. Juni 2007 im Aktuellen Sport-Studio statt. Dabei gelang ein Novum – zum dritten Mal in Folge wurde die Erstrundenpartie Rot-Weiss Essen gegen Energie Cottbus ausgelost. Gespielt wurde vom 3. bis zum 6. August 2007.

|}

2. Hauptrunde 
Ausgelost wurde die 2. Hauptrunde am 12. August 2007. Dabei wurde zunächst jeder Mannschaft aus dem Topf der Amateurmannschaften eine Mannschaft aus der Bundesliga oder 2. Bundesliga zugelost, anschließend wurden die restlichen Partien unter den verbliebenen Profimannschaften ausgelost. Anders als zur 1. Hauptrunde gelten die noch im Wettbewerb verbliebenen Aufsteiger in die 2. Bundesliga (FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim) nun – ihrem aktuellen Status gemäß – als Profimannschaften. Das Heimrecht genießen die Amateurmannschaften; sind alle Amateurmannschaften zugelost, genießt die zuerst in eine Partie geloste Profimannschaft Heimrecht. Gespielt wurde am 30. und 31. Oktober 2007.

|}

Achtelfinale 
Ausgelost wurde das Achtelfinale am 1. November 2007. Im Gegensatz zur 1. und 2. Runde wurde aus nur einem Topf gelost, Amateurmannschaften wurde bei Partien gegen Profivereine automatisch Heimrecht zugesprochen. Gespielt wurde am 29. und 30. Januar 2008.

|}

Viertelfinale 

Das Viertelfinale wurde am 2. Februar 2008 ausgelost und am 26. und 27. Februar ausgetragen:

|}

Halbfinale 
Die Partien im Halbfinale wurden am 2. März 2008 ausgelost und am 18. und 19. März ausgetragen:

|}

Finale 
Das Finale fand aufgrund der Fußball-Europameisterschaft 2008 bereits am 19. April 2008 statt.

Siegermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2007/08 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Seite des DFB zum Pokal 2007/08

Einzelnachweise 

200708
Fußballsaison 2007/08